Condado de Wake
Ilha Wake

Artes e entretenimento 
 Alan Wake
 Wake (álbum)

 Wake (show)
 The Wake (banda)
 The Wake (revista em quadrinhos)

Desambiguações de música
Desambiguações de topônimos